Paraleptomysis är ett släkte av kräftdjur. Paraleptomysis ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pungräkor
Paraleptomysis